Волошинское сельское поселение Ростовской области — сельское поселение в Ростовской области России:

 Волошинское сельское поселение — входит в Миллеровский район Ростовской области
 Волошинское сельское поселение — входит в Родионово-Несветайский район Ростовской области